Посольство США на Украине () — дипломатическое учреждение США в Киеве.

История дипломатических отношений 

Во времена Украинского государства в 1918 году США имели консульства в Киеве и Одессе.

США признали Украину 26 декабря 1991 года, американское посольство в Киеве было открыто 23 января 1992 года, с временным поверенным в делах Джоном Гундерсеном. Первый посол Роман Попадюк был назначен в мае 1992 года. Изначально посольство располагалось в бывшем отделении Коммунистической партии Украины в Шевченковском районе, которое вскоре было отобрано у коммунистов после августовского путча 1991 года в Москве. 

В 2012 году американское посольство в Украине переехало в новый посольский комплекс площадью 4,5 га по улице Игоря Сикорского, 4 (бывшая Танковая).

В январе 2022 года посольство потребовало эвакуации неосновного персонала и членов их семей в связи с обострением российско-украинского кризиса 2021—2022 годов. Позже, через месяц посольство временно переехало во Львов. За несколько дней до начала вторжения России на Украину в феврале 2022 года американское посольство было переведено в Польшу. В апреле 2022 года принято решение о возвращении дипломатической миссии в Киев и о назначении нового посла — Бриджит Бринк.

18 мая 2022 года посольство США в Киеве возобновило свою работу.

Список послов 

 Джон Гундерсен (1992)
 Роман Попадюк (1992—1993)
  (1993—1998)
 Стивен Пайфер (1997—2000)
  (2000—2003)
 Джон Эдвард Хёрбст (2003—2006)
 Уильям Тейлор (2006—2009)
 Джон Теффт (2009—2013)
 Джеффри Пайетт (2013—2016)
 Мари Йованович (2016—2019)
  (2019), временный поверенный
  (2019), временный поверенный
 Уильям Тейлор (2019—2020), временный поверенный
  (2020—2022), временный поверенный
 Бриджит Бринк (с 2022)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Украина
Дипломатические представительства на Украине
Американо-украинские отношения